

Patronyme 

 Jean de La Bruyère (1645-1696), écrivain et moraliste français, auteur des Caractères ;
 Louis Sextius Jarente de La Bruyère (1706-1788), évêque de Digne, puis d'Orléans ;
 Jean-Louis Barbeau de La Bruyère (1710-1781), géographe français ;
 Étienne Chassin de La Bruyère (1748-1807), général de brigade français ;
 Louis-Claude Chéron de La Bruyère (1758-1807), homme politique, dramaturge et traducteur français ;
 André Adrien Joseph de La Bruyère (1768-1808), général de brigade français.

Toponymes

Belgique 
 La Bruyère est une commune francophone située en Région wallonne, dans la province de Namur.
 La Bruyère est un village de l'entité de la commune de Beauvechain, dans le Brabant wallon.
 La rue de la Bruyère est une rue de Bruxelles.

France 
 La Bruyère est une commune située en Franche-Comté, dans le département de la Haute-Saône.
 La Bruyère est une ancienne commune du Calvados, aujourd'hui rattachée à Caumont-l'Éventé.
 La Bruyère est un hameau de la commune de Brégnier-Cordon, dans le département de l'Ain.
 La Bruyère est un hameau à la limite entre les communes de Lusignan et de Rouillé, dans le département de la Vienne

Autres 
 Lycée La Bruyère, lycée public à Versailles ;
 Collège La Bruyère, un ancien collège privé parisien ;
 Les Caractères de La Bruyère, film documentaire d'Éric Rohmer de 1965.

Articles connexes 
 Bruyère (homonymie)
 Bruguière (homonymie)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France